Simba — protagonista do filme O Rei Leão
 Simba Content — programadora de televisão por assinatura brasileira resultada de um empreendimento conjunto entre as redes Record, RedeTV! e SBT
 Simba Football Club — clube de futebol ugandense
 Simba Sports Club — clube de futebol tanzaniano
 Guarani ocidental boliviano — dialeto também conhecido por simba

Desambiguações de clubes
Desambiguações de linguística
Desambiguações de personagens
Desambiguações de televisão